Gsur ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Gsur (1743–1811), österreichischer Zisterzienser und Kirchenkomponist
 Karl Friedrich Gsur (1871–1939), österreichischer Maler
 Karl Ludwig Gsur (1844–1895), österreichischer Bildhauer und Graveur

Siehe auch:
 Gsur-Verlag